Vully (frz., dt. Wistenlach) bezeichnet ursprünglich einen Hügelzug zwischen dem Murtensee und dem Neuenburgersee in der Schweiz. Gemeinden im Kanton Freiburg, die am Südhang des Vully liegen, sowie eine Gemeinde im Kanton Waadt und der neue Bezirk Broye-Vully haben Vully im Namen und beziehen sich somit nach dem Berg:
 Mont Vully – Berg/Hügelzug zwischen dem Murtensee und Neuenburgersee
 Mont-Vully – 2016 fusionierte Gemeinde aus den ehemaligen Gemeinden Bas-Vully und Haut-Vully
 Bas-Vully – ehemalige Gemeinde, die 1850 aus den ehemals selbständigen Ortsteilen Sugiez, Nant und Praz (Vully) fusionierte
 Mur (Vully) – durch die waadtländisch-freiburgische Kantonsgrenze geteiltes Dorf, siehe Mur (Vully) VD und Mur (Vully) FR
 Haut-Vully – ehemalige Gemeinde, bestehend aus den Ortsteilen Môtier, Lugnorre, Joressens, Mur (Vully) und Guévaux
 Vully-le-Haut – bis 1977 offizieller Name der Gemeinde Haut-Vully 
 Vully-les-Lacs – 2011 fusionierte Gemeinde aus den ehemaligen Gemeinden Bellerive (VD), Chabrey, Constantine, Montmagny, Mur (VD), Vallamand und Villars-le-Grand
 Bezirk Broye-Vully – waadtländischer Bezirk, 2006 aus der Zusammenlegung der früheren Bezirke Moudon, Avenches und Payerne entstanden

Siehe auch:
 Vully (AOC) – Weinbaugebiet (seit 2012) in der Freiburger und Waadtländer Weinbauregionen beim Mont Vully
 Mont Vully (Käse) – Halbhartkäse aus dem freiburgischen Cressier
 Gâteau du Vully – Kuchenspezialität aus der Region um den Mont Vully
 Vully (Schiff) – Passagiermotorschiff (Baujahr 1960) auf dem Murtensee
 Oppidum von Bas-Vully – Oppidum der Helvetier auf dem Mont Vully